Überprägung steht für:
 Überprägung (Numismatik)
 Überprägung (Tektogenese), siehe Tektogenese